

Cinema 
 Old School – film del 2003 diretto da Todd Phillips

Televisione 
 Old School – serie televisiva australiana del 2014

Letteratura 
 Quell'anno a scuola (Old School) – romanzo di Tobias Wolff del 2003

Musica 
 Old school – stile dell'hip hop
 Old School – singolo di Tupac Shakur del 1995

Altro 
 Old school – stile di tatuaggio

Pagine correlate 

 New school